Beverley steht für:

 Beverley, eine Stadt in der Region Yorkshire and the Humber
 Beverley (Vorname), ein weiblicher und männlicher Vorname
 Beverley (Western Australia), eine Stadt in Australien
 Beverley (Uranmine), ein australisches Bergwerk
 Beverley, ein Stadtteil von Adelaide
 Blackburn Beverley, ein britisches Transportflugzeug

im NRHP gelistete Objekte:
 Beverley (Charles Town), in Charles Town, West Virginia, ID-Nr. 87000486
 Beverley Historic District, in Staunton, Virginia, ID-Nr. 82004598
 Beverley Mill, in Plains, Virginia, ID-Nr. 72001411
 Beverley Road Subway Station, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 04001024

Beverley ist der Familienname folgender Personen:
 John von Beverley († 721), Bischof von York
 James R. Beverley (1894–1967), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Nick Beverley (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Patrick Beverley (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert Beverley (1673/78–1726), Pflanzer und Historiker in der englischen Kolonie Virginia

Siehe auch:
 Beverley Minster
 Beverly